Robert Prosser ist der Name folgender Personen:

* Robert Prosser (Rugbyspieler) (Bob Rosser oder Rob Rosser), walisischer Rugbyspieler 
 Robert Prosser (Footballspieler) (Rob Rosser; * 1964), australischer Australian-Football-Spieler 
 Robert Prosser (Schriftsteller) (* 1983), österreichischer Schriftsteller